De beker van Armenië 2009 was de achtste editie van dit voetbalbekertoernooi. Enkel de acht clubs van de Armeense Premier League namen deel. Het toernooi startte op 17 maart 2009 en eindigde op 9 mei 2009. Pjoenik Jerevan won de finale tegen Banants Jerevan met 0-1. De wedstrijd werd bekeken door 7.500 toeschouwers. De wedstrijd werd gefloten door Paolo Dondarini.

Kwart finale 
1e wedstrijd

2e wedstrijd

halve finale 

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Finale 

2009